Бобо́шко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Бобошко, Вера Юрьевна (род. 1993) — украинская спортсменка-пауэрлифтер.
 Бобошко, Иван Павлович (1930—2012) — советский футболист, тренер.
 Бобошко, Константин Матвеевич (1918—1994) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Бобошко, Лев Александрович (1883—1968) — русский офицер, участник Первой мировой и Гражданской войн.
 Бобошко, Тамара Михайловна (род. 1937) — советская оперная певица (меццо-сопрано).
 Бобошко, Юрий Николаевич (1925—1988) — советский и украинский театровед.

См. также 
 Бобошево
 Бобошевски